Gondar (Gonder) – miasto w Etiopii
3 miejscowości w Portugalii:
 Gondar – miejscowość w gminie Amarante
 Gondar – miejscowość w gminie Guimarães
 Gondar – miejscowość w gminie Vila Nova de Cerveira